Fórmula 3 Europea puede referirse a:

 Campeonato de Fórmula 3 Europea de la FIA, campeonato de automovilismo disputando entre 1975 y 1984;
 Campeonato Europeo de Fórmula 3 de la FIA, campeonato de automovilismo disputando entre 2012 y 2018.